Анатолий Аполлонович Житецкий (; 1936—1985) — советский и украинский спортсмен и тренер, Мастер спорта СССР (1958), Почётный мастер спорта СССР (1965).

Биография 
Родился 26 октября 1936 года в Виннице.

В 1960 году окончил Винницкий педагогический институт (ныне Винницкий государственный педагогический университет). Занимался тяжёлой атлетикой. Тренерами Анатолия Житецкого были В. Боб и В. Токвин. Анатолий был чемпионом (1958—1960) и бронзовым призёром (1961) чемпионатов Украинской ССР. Установил 10 рекордов Украины. Наилучший результат в троеборье в весовой категории  —  (145 + 122,5 + 157,5). Выступал за спортивный общества «Буревестник» и «Локомотив».

После окончания карьеры спортсмена, Житецкий перешёл на тренерскую работу. Являлся тренером спортивного общества «Локомотив», был главой областной федерации по тяжёлой атлетике (1975—1985). Среди его воспитанников — Сергей Дидык.

Умер 25 февраля 1985 года в Виннице.

В память о А. А. Житецком в Виннице проводится Всеукраинский турнир по тяжёлой атлетике.

Житецкий был соавтором патентов: Устройство для тренировки мышц ног (1251932) и Гантель (1175508).

Примечания

Ссылки 
 Вінницькі важкоатлети домінували на меморіалі Анатолія Житецького

Выпускники Винницкого государственного педагогического университета имени М. Коцюбинского
Тяжелоатлеты СССР
Тренеры СССР по тяжёлой атлетике